El nombre de Juan de Villanueva puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Juan de Villanueva y Barbales (1681-1765). Escultor español.
 Juan de Villanueva (1739-1811). Arquitecto español.